Wilhelm Schürmann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schürmann (Diplomat) (* 1934), deutscher Jurist und Diplomat 
 Wilhelm Schürmann (Fotograf) (* 1946), deutscher Fotograf, Kunstsammler und Hochschullehrer
 Wilhelm Schürmann-Horster (1900–1943), deutscher Schauspieler und Widerstandskämpfer